Soifer () ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Soifer (1907–1977), argentinischer Tango- und Filmkomponist, Pianist und Bandleader
 Alexander Soifer (* 1948), russisch-amerikanischer Mathematiker
 Isadore Soifer (1910–1991), amerikanischer Komponist, bekannt unter Alex North